Малтрата има више значења:

 Малтрата (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Малтрата (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Малтрата (Малтрата, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику